Ворст () — община в Нидерландах в провинции Гелдерланд. Административный центр — Твелло.

История 
Эти места населены ещё с римских времён. Исторически здесь были две отдельные общины: Ворст и Твелло. Они были объединены в одну общину в 1818 году, объединённая община взяла название Ворст, но административным центром стал Твелло.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Твелло
 Бюссло
 Кларенбек
 Нейбрук
 Терволде
 Тёге
 Ворст
 Вилп
 Вилп-Ахтерхук

Знаменитые уроженцы 
  — учёный, политик, писатель

Примечания